Serroni ima više značenja:
 Serroni, Avellino
 Serroni, Latina
 Serroni, Roma
 Serroni, Salerno
 Serroni, Trapani